Улица Па́вла Фи́тина — улица на юго-западе Москвы в районе Ясенево Юго-Западного административного округа от проезда Карамзина.

Происхождение названия 
Проектируемый проезд № 5063 получил название улица Павла Фитина в феврале 2020 года. Улица названа в честь руководителя внешней разведки СССР (ИНО ГУГБ НКВД-НКГБ) в 1939—1946 годах генерал-лейтенанта П. М. Фитина (1907—1971).

Описание 
Улица начинается как продолжение проезда Карамзина, проходит на юго-запад до МКАД. На продолжении улицы за МКАД расположен комплекс административных зданий штаб-квартиры Службы внешней разведки России.

Примечания

Ссылки 
 
 

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 2020 году